Zenion är ett släkte av fiskar. Zenion ingår i familjen Zenionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sanktpersfiskartade fiskar
Zenion